Concacaf Champions League 2013/2014 var den 6:e upplagan av Concacaf Champions League under sitt nya format, totalt 49:e upplagan av den största fotbollstävlingen för klubblag som Concacaf anordnar. Turneringen vanns av Cruz Azul från Mexiko som i finalmötet besegrade Toluca, också från Mexiko.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Eftersom alla lagen slutade på samma poäng; San Jose Earthquakes rankades före Montreal Impact och Heredia gällande den totala målskillnaden i gruppen. Montreal Impact rankades före Heredia gällande antal gjorda mål.

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Inbördes möte

Slutspel

Seeding

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor
 Officiell hemsida
 Rsssf.com